Felice Blangini (1781-1841) – compositore italiano
 Felicitas Blangini-Klenze (1794-1844) – cantante italiana naturalizzata tedesca